James Folsom Sr. (1908–1987), un homme politique démocrate américain
 James Folsom Jr. (né 1949), un homme politique démocrate américain